Fischmühle ist der Ortsname von

 Fischmühle (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Fischmühle (Wallerstein), Ortsteil des Marktes Wallerstein, Landkreis Donau-Ries, Bayern